Vabre est un nom propre français qui peut faire référence à :

Étymologie 
Selon la linguiste française spécialiste en onomastique Marie-Thérèse Morlet, Vabre est avant tout un toponyme, du gaulois wabero, qui signifie « ravin », et par extension, «ruisseau ».

Le patronyme Vabre indiquerait donc « celui qui habite près du ravin, du ruisseau ».

Selon le linguiste spécialiste en onomastique Albert Dauzat également, Vabre est un toponyme de même sens, du bas latin vabrus. Il précise que selon J. Lot, le sens primitif était « cours d’eau souterrain », d’où « terrain encaissé », ainsi que « marécage » ou « bois marécageux ».

Variantes 
Selon Albert Dauzat, Vabre possède de nombreuses variantes régionales :
 Vaivre, Vaure, Vavre, Vesvre, Veure, Vevre, Vèvre, Voèvre ;
 Lavabre, Lavaure, Lavèvre ;
 Delavaivre.

Toponyme 

Selon Marie-Thérèse Morlet, Vabre est un toponyme français du sud de la France présent dans plusieurs départements français : Aveyron, Cantal, Gard, Tarn, Haute-Loire et Hautes Alpes.
 Vabre, commune française du département du Tarn en région Occitanie ;
 Vabre, ancienne commune française du département de l’Aveyron appartenant aujourd’hui à la commune d'Onet-le-Château ;
 Grand-Vabre, commune déléguée de la commune nouvelle de Conques-en-Rouergue en région Occitanie ;
 Vabre-Tizac, anciennement Vabre-de-Rieupeyroux, ancienne commune française située dans le département de l'Aveyron, en région Occitanie, aujourd’hui commune déléguée de la commune nouvelle du Bas-Ségala.

Patronyme 

 Pierre Vabre (1972-), écrivain français.
 Cylia Vabre (1984-), nageuse française ;

Pseudonyme 
 Vabre, pseudonyme de Marc Antoine Coban (1762-1817), général français de la Révolution et de l’Empire.

Société 
 Jacques Vabre, marque française, qui réalise la torréfaction et la commercialisation du café.

Sport 
 Transat Jacques Vabre, course nautique transatlantique en double entre Le Havre en France et Salvador de Bahia au Brésil, qui a lieu tous les deux ans depuis 1993.

Histoire 
 Maquis de Vabre, organisation de Résistance à l'Est du Tarn, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Architecture 
 Château de Vabre château manoir sur la commune française d'Onet-le-Château en Aveyron.

Références 

Patronyme français